Csehország
 Hrádek, település a Frýdek-místeki járásban
 Hrádek, település a Hradec Králové-i járásban
 Hrádek, település a Klatovyi járásban
 Hrádek, település a Rokycanyi járásban
 Hrádek, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Hrádek, település a Znojmói járásban
 Hrádek nad Nisou, település a Libereci járásban
 Hrádek, Krajková településrésze a Sokolovi járásban
 Červený Hrádek, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Nový Hrádek, település a Náchodi járásban
 Starosedlský Hrádek, település a Příbrami járásban
 Szlovákia
 Liptóújvár (szlovákul Liptovský Hrádok, korábban Hradek) város a Zsolnai kerület Liptószentmiklósi járásában